

Топонім 

Одинцо́во — назва кількох географічних об'єктів у Росії, утворена від діалектного одинец («одинак, одинець»):
 Одинцово — місто, адміністративний центр Одинцовського району Московської області.
 Одинцово — міське поселення в Одинцовському районі Московської області.
 Одинцово — залізнична станція Смоленського напрямку МЗ.
 Одинцово — село в Ясногорському районі Тульської області.

Інше 
 «Одинцово» — малий ракетний корабель проекту 22800 «Каракурт».

Див. також 
 Заріччя-Одинцово